Het Engelse woord voor actie, en daarom ook wel gebruikt voor het actiegenre:
 actiefilm
 actiespel
 Action (winkel), een Nederlandse winkelketen 
 Action (modelauto), een merk modelauto 
 Action (televisieserie), een comedyserie uit 1999-2000
 Een aantal films, waaronder:
 Action (1921) van John Ford met Hoot Gibson, Francis Ford en J. Farrell MacDonald
 Action (1980) van Tinto Brass met Luc Miranda
 Action (wielerploeg), een wielerploeg 
 The Action, een Britse popgroep uit de jaren 60
 Action (nummer), een nummer van The Sweet uit 1975